Национальный отбор Украины на конкурс песни Евровидение 2012 был десятым отбором Украиной на конкурс песни Евровидение, он состоялся 18 февраля 2012 года в здании национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ), расположенной в Киеве.

Хронология событий 
 23 августа 2011 на сайте esctoday.com появилась информация о том, что Украина якобы подтвердила участие в конкурсе, и национальный отбор будет проведен в рамках проекта «Шоу № 1» телеканала Интер. Впоследствии в начале октября в интервью сайту «Телекритика» представители НТКУ заявили, что определение представителя Украины на Евровидении 2012 никак не будет связано с «Шоу № 1» телеканала Интер .
 25 ноября 2011 НТКУ официально начала прием заявок на участие в отборе. Национальный отбор на конкурс будет проведен в формате открытого отбора (телеголосования).
 20 января 2012 года НТКУ анонсировала, что 23 января будет завершен прием заявок на участие в национальном отборе Украины и 25 января жюри выберет 19 участников финала национального отбора. 20-м же участником финала национального отбора станут победители проекта «Шоу № 1» телеканала Интер — «Нереальные Пацаны» при условии их регистрации до 23 января 2012 года.
 25 января 2012 года национальная телерадиокомпания Украины выбрала 20 финалистов национального отбора на кастингах, которые прошли в здании НТКУ. В состав жюри полуфинала отбора вошли: Виктория Романова (председатель делегации Украины на конкурсах Евровидения), Влад Багинский (музыкальный продюсер НТКУ), Владимир Козлов (представитель музыкального телеканала «Ru-Music») и певец Иво Бобул.

Формат отбора 
 С 25 ноября 2011 по 23 января 2012 года принимались заявки на участие в национальном отборе.
 25 января 2012 года состоялся полуфинал. Изначально Жюри собиралось выбрать 19 финалистов национального отбора, к которым планировалось добавить победителя проекта «Шоу № 1» телеканала Интер (20-й финалист) и победителя интернет-голосования на платформе «Say.tv» (21-й финалист). Но в последний момент НТКУ решила добавить ещё одного финалиста, и их число возросло до 22.
 Финал национального отбора прошёл 18 февраля 2012 года.

Финал национального отбора 
Финал национального отбора, состоялся 18 февраля 2012 года, и в нём принял участие 21 исполнитель

Примечания 

2012 год на Украине
Страны на «Евровидении-2012»